Роб Вила́йн (; ) — нидерландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Нидерландов
Тренеры Нидерландов по кёрлингу